Alamo eller Álamo kan avse:

Filmer
The Alamo (1960) – en amerikansk film regisserad av John Wayne, med John Wayne och Richard Widmark
The Alamo – en amerikansk film regisserad av John Lee Hancock, med Dennis Quaid och Billy Bob Thornton

Geografi

Mexiko 

 Álamo, Veracruz, Álamo Temapache, 
 El Alamo (ort), Sinaloa, Culiacán, 
 Álamo de los Montoya, ort, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
 Álamo, Oaxaca, Santiago Atitlán,

Spanien 

 Álamo (kommun), Madrid, Provincia de Madrid,

USA 

 Alamo, Georgia, countyhuvudort, Wheeler County, 
 Alamo, Tennessee, countyhuvudort, Crockett County, 
 Alamo, Texas, Hidalgo County, 
 Alamo, Kalifornien, ort, Contra Costa County,

Se även
 Slaget vid Alamo

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar